Die Präsidentschaftswahlen in Gambia 1992 fanden am 29. April 1992 statt. Einer Schätzung zufolge hatte Gambia 1991 eine Bevölkerung von 986.512 Einwohnern.

Von den zuvor registrierten Wählern wurden 82 Prozent der Stimmen abgegeben. Dawda Jawara wurde mit 55,8 Prozent der Stimmen zum Staatspräsidenten gewählt, auf eine Amtszeit von fünf Jahren.

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde der zum dritten Mal der Staatspräsident direkt vom Volk gewählt.

Die Wahl erfolgte gleichzeitig mit der Wahl des Parlaments.

Wahlvorbereitung 

Es stellten sich fünf Kandidaten Zur Wahl, zum einen der amtierende Staatspräsident Dawda Jawara mit seiner Partei People’s Progressive Party (PPP). Herausgefordert wurde er von Sheriff Dibba mit seiner Partei National Convention Party (NCP) und Assan Musa Camara mit seiner Partei Gambian People’s Party (GPP).

Wahlausgang 

Es wurden 208.479 gültige Stimmen abgegebenen. Dawda Jawara wurde mit 71,1 Prozent der Stimmen zum Staatspräsidenten auf eine Amtszeit von fünf Jahren wiedergewählt.

Wahlergebnis

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Einzelnachweise 

1992
Gambia Prasidentschaftswahlen

en:Gambian general election, 1992